Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 17 au .

Tathiana Garbin remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristie Boogert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lioubomira Batcheva et Cristina Torrens Valero.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Budapest
Sport en Hongrie en 2000
Tennis en avril 2000